Platycerium coronarium (возможное русское название: Платицериум венечный) — вид папоротников семейства Многоножковые (Polypodiaceae).

Высокодекоративный вид. Культивируется в тёплых оранжереях и комнатах.

Название 
Латинское слово coronarius означает «венечный, идущий на изготовление венка».

Биологическое описание 
Имеет два типа листьев.

Спороносные листья узкие, свисающие.

Стерильные листья охватывают субстрат и разрастаются вверх образуя короновидную полость.

Ареал, экологические особенности 
Мьянма, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур.

Эпифит на стволах и ветвях деревьев.

В культуре 
Посадка на блок или на прорезанный сбоку пластиковый цветочный горшок, который со временем окутывается стерильными листьями.

Освещение: яркий рассеянный свет (не менее 30 % от прямого солнечного света).

Температура: 18—24 °C.

Относительная влажность воздуха: 60—75 %.

Во избежание риска появления бактериальных и грибковых инфекций рекомендуется просушка субстрата между поливами и движение воздуха.

Примечания

Литература 
 Awan B, Rao AN, 1981, Developmental morphology of Platycerium coronarium (Koenig) Desv. Ann. Bot. (U.K.) 47. (6): 805—816
 Yong HS, 1976, Stag’s-horn fern. Nat. Malaysiana 2. (4): 34 — 37
 Awan B, Rao AN, 1981, Developmental morphology of Platycerium coronarium (Koenig) Desv. Ann. Bot. 47. 805-16.

Ссылки 
 
 Platycerium coronarium на сайте Tropicos.org. Missouri Botanical Garden
 Фотографии Platycerium coronarium на сайте flickr.com

Многоножковые
Флора Юго-Восточной Азии
Комнатные растения